Кавказская армия:
 Кавказская армия — армия ВС России, преобразованная из Отдельного Кавказского корпуса, в 1857 году.
 Кавказская армия — армия ВС России, действовавшая на Южном Кавказе во время русско-турецкой войны (1877—1878).
 Кавказская армия — армия ВС России, действовавшая на Южном Кавказе во время Первой мировой войны.
 Кавказская армия — армия «белых», оперативное объединение ВСЮР во время Гражданской войны в России (1918—1920).
 «Кавказская Армия» — еженедельная военная и общественно-литературная газета, выходившая в Тифлисе.

См. также 
 Отдельная Кавказская Армия — территориальное объединение Красной армии (1921—1923).
 Кавказская Краснознамённая армия — территориальное объединение Красной армии (1923—1935).